Карабас — название населённых пунктов в Казахстане:
 Карабас (до 2010 г. — Семёновка) — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карабас — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2020 году.
 Карабас — посёлок в Абайском районе Карагандинской области.

См. также 
 Карабас-Барабас — персонаж сказки и фильмов о Буратино.
 Маркиз де Карабас — персонаж сказки «Кот в сапогах».